Koroliov, (Королёв), (cu femininuk Koroliova), este un nume de familie comun în Rusia. Koroliov poate fi numele unui dintre următorii: 

 Serghei Koroliov, (1907-1966), om de știință ucrainean sovietic, proiectant și constructor de rachete, "părintele cosmonauticii sovietice";
 Koroliov, oraș din regiunea Moscova, care a fost botezat cu numele omului de știință sus numit; 
 Koroliov, crater lunar numit astfel în cinstea savantuklui sovietic;
 Corporația racheto-spațială S.P. Koroliov, corporație aero-sațială care poartă numele savantului, cunoscută și cu numele de "RKK Energhia";
 Boris Koroliov, sculptor sovietic;
 Iuri Koroliov, (1929 − 1992), pictor rus;
 Lev Koroliov, (1926), matematician rus;
 Vasili Koroliov, Erou al Uniunii Sovietice;
 Oleg Koroliov, gubernator (guvernator) al regiunii Liptețk – Rusia.